Грузоподъёмность транспортного средства (вагона, автомобиля, судна, самолёта, погрузчика) — масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство; основная эксплуатационная характеристика транспортного средства. Для сухопутных транспортных средств (вагон, автомобиль) расчётная грузоподъёмность определяется допустимой нагрузкой на ось подвижного состава и на 1 м пути; у морских судов — при погружении по грузовую марку, для судов внутреннего плавания — при нормальной или максимальной осадке.

Грузоподъёмность четырёхосных железнодорожных вагонов составляет 62-64 т, восьмиосных — 125 т. Номинальная грузоподъёмность автомобилей разных марок (для условий эксплуатации на дорогах с твёрдым покрытием) составляет от 0,5 до 14 т, автосамосвалов до 28 т и более, специальных автомобилей для горнорудных разработок, строительства и внутризаводских нужд — 40-100 т и более. Различают грузоподъёмность судна: полную — дедвейт, и чистую — масса собственно груза. Морские транспортные суда для перевозки штучных и лесных грузов имеют грузоподъёмность в зависимости от района плавания, назначения и других условий от 0,1 до 25 тыс. т. Грузоподъёмность крупных морских танкеров достигает 300 тыс. т, судов внутреннего плавания — 7 тыс. т (составных 16 тыс. т и более). Современные транспортные самолёты имеют грузоподъёмность от 1,5 (Ан-2М) до 250 тонн (Ан-225 «Мрия»).
Из пассажирских самолётов лидерство держит Airbus A380, поднимающий до 150 тонн.

Примечания 

 

Транспортная терминология
Подъёмно-транспортные машины